Saros 121 is een reeks zonsverduisteringen in de periode 25 april 944 t/m 7 juni 2206. Deze serie duurt 1262 jaar en 43 dagen, bevat 71 verduisteringen en valt samen met de Inexserienrs 18 t/m 88.

Statistieken

Typen

Slagschaduw

Extremen

De reeks

Legenda

Zie ook 
 Saros-cyclus
 Zonsverduistering
 Maansverduistering

Externe links 
 Op NASA-website
 Deze Sarosserie
 Uitleg Sarosseries
 Alle verduisteringen

Saros-cyclus